Rhythm of Love  – singolo degli Yes del 1987, dall'album Big Generator
 Rhythm of Love  – singolo degli Scorpions del 1988, dall'album Savage Amusement
 Rhythm of Love  – traccia dell'album Stampede dei Krokus del 1990
 Rhythm of Love  – album di Kylie Minogue del 1990
 Rhythm of Love  – album di Anita Baker del 1994
 Rhythm of Love  – singolo delle Danity Kane del 2014